— японская фамилия.

Персоналии 
 Хосино, Гэн (род. 1981) — японский певец, музыкант (автор-исполнитель) и актёр.
 Хосино, Кадзуёси (род. 1947) — японский автогонщик.
 Хосино, Кадзуюки — японский художник.
 Хосино, Кайо (род. 1972) — японская волейболистка.
 Хосино, Кацура (род. 1980) — японская мангака родом из префектуры Сига.
 Хосино, Кэйтаро (1969—2021) — японский боксёр-профессионал.
 Хосино, Митио (1952—1996) — японский фотограф дикой природы.
 Хосино, Тацуко (1903—1984) — японская поэтесса хайку эпохи Сёва.
 Хосино, Томоюки (род. 1965) — японский писатель.
 Хосино, Хидэхико (род. 1966) — музыкант, гитарист японской рок-группы BUCK-TICK.

Вымышленные персонажи 
 Рури Хосино — персонаж аниме и манги Martian Successor Nadesico и полнометражного аниме-фильма Martian Successor Nadesico: Prince of Darkness.